Rodney Marsh ou Rod Marsh peut désigner :
 Rodney Marsh (né en 1944), un ancien footballeur anglais ;
 Rod Marsh (né en 1947), un ancien joueur de cricket australien.